Lily Carter (Yoncalla, 15 de abril de 1990) é uma atriz pornográfica americana. Seu nome é uma homenagem para a atriz Lynda Carter pois é muito parecida com esta. Entrou para a indústria de filmes adultos em 2010.

Prêmios e indicações
Prêmios
 2010: CAVR Award – Debutante of Year
 2012: AEBN VOD Awards – Best Newcomer
 2012 LA Underground Film Festival Award – Best Actress – Wasteland
 2013: AVN Award – Best Actress – Wasteland
 2013: XBIZ Award – Best Actress (Feature Movie) – Wasteland
 2013: XBIZ Award – Best Scene (Feature Movie) – Wasteland (com Lily LaBeau, Mick Blue, Ramón Nomar, David Perry & Toni Ribas)
 2013: XRCO Award – Best Actress – Wasteland
 2013: XRCO Award – Cream Dream
 2013: XCritic Fans Choice Award – Best Actress: Feature – Wasteland

Indicações
2010: CAVR Award – Starlet of Year
2012: AVN Award – Best New Starlet
2012: AVN Award – Best Three-Way Sex Scene (G/G/B) – Slut Puppies 5
2012: XRCO Award – New Starlet
2013: AVN Award – Female Performer of the Year
2013: XBIZ Award – Female Performer of the Year

Ligações externas

Site oficial
Lily no Twitter
IMDB

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas LGBT
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Naturais de Yoncalla